Мерсе́дес Мора́н ((; {[н}} 21 вересня 1955, Конкаран, Аргентина) — аргентинська акторка театру і кіно.

Вибрана фільмографія

Посилання 
 Інтерв'ю з Мерседес Моран

Примітки 

 

Аргентинські акторки
Аргентинські кіноакторки‎
Аргентинські театральні актори
Аргентинські телеакторки‎
Уродженці Аргентини